Kebonjati (Cikole), een plaats in Indonesië
Kebonjati (Sumedang Utara), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing